Дми́трий Ка́рпов:
 Карпов, Дмитрий Александрович (более известен как Сыендук; род. 1993) — российский видеоблогер, актёр озвучания.
 Карпов, Дмитрий Аркадьевич (1860 — ?) — Орловский городской голова.
 Карпов, Дмитрий Афанасьевич (1911—1956) — артиллерист, старший сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Карпов, Дмитрий Васильевич (род. 1981) — казахстанский легкоатлет (десятиборье).
 Карпов, Дмитрий Маркович (1913 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Карпов, Дмитрий Николаевич (род. 1963) — российский преступник.